Соревнования в плавании на 200 метров на спине (мужчины) на Олимпиаде 2008 года проводились с 13 по 15 августа в Пекинском национальном плавательном комплексе.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований в этой дисциплине были установлены олимпийские или мировые рекорды:

Заплывы

Отборочные 
13 августа 2008, с 18:54 до 19:18 по местному времени (UTC+8)

Полуфиналы 
14 августа 2008, с 10:21 до 10:42 по местному времени

Поединок за место в финале 
Проводился между поделившими восьмое место в полуфинале Хельге Меув и Аркадием Вятчаниным в 12:07 по местному времени.

Финал 
15 августа 2008, в 10:19 по местному времени

Примечания

Ссылки 
Beijing 2008 Official Results Book: Hockey-Wrestling  — плавание см. на стр. 1177—1324

На спине, мужчины, 200 м